HLU steht für:
 Hilfe zum Lebensunterhalt, Sozialleistung in Deutschland
 Nesson Airport (IATA-Code), Flughafen der Gemeinde Houaïlou, Nordprovinz von Neukaledonien

hlu steht für:
 Hieroglyphen-Luwisch (ISO-639-3-Code), Schriftdialekt der luwischen Sprache

Abkürzung